Greatest Hits Vol. III (Alabama), 1994
 Greatest Hits (Billy Joel), Volume III, album iz 1997., Billy Joel
 Greatest Hits Volume III (Barry Manilow), 1989
 Greatest Hits 3 (Ensemble Renaissance), 1984
 Greatest Hits Vol. III (The Everly Brothers), 1977
 Greatest Hits, Vol. 3 (Hank Williams Jr.), 1989
 Greatest Hits, Vol. 3 (Johnny Cash), 1978
 Greatest Hits, Vol. 3 (Ronnie Milsap), 1991
 Greatest Hits Vol 3 (Olivia Newton-John), 1982
 Greatest Hits 3 (The Oak Ridge Boys), 1989
 Greatest Hits III (Queen), 1999
 Greatest Hits Vol. 3 (The Supremes), 1969
 Greatest Hits 3 (Tim McGraw), 2008
 Greatest Hits Vol. III (Umphrey's McGee), 1998

Može se odnositi i na ove albume, koji sadrže "Greatest Hits Volume Three" u naslovu:
Greatest Hits Volume Three: Best of the Brother Years 1970–1986 (2000), The Beach Boys
John Denver's Greatest Hits, Volume 3 (1984)
Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3 (1994)
Elton John's Greatest Hits Vol. 3
Greatest Hits Volume III: I'm a Survivor (2001), Reba McEntire

Poveznice 
Greatest hits
Greatest Hits I
Greatest Hits II